Chambertin ist der Name:

 einer französischen Weinbergslage in Burgund, siehe Chambertin (Weinlage)
 eines französischen Weines, der aus der gleichnamigen Weinbergslage in Burgund stammt, siehe Chambertin (Weinlage) 
 eines Pferdes, siehe Chambertin (Pferd)